Résultats détaillés de l'édition 2007 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 25 juin au .

Faits marquants 
Le Suisse Roger Federer, numéro un mondial au classement de l'ATP, remporte cette année un cinquième titre consécutif ; il n'a pas perdu un seul match dans ce tournoi depuis l'édition 2002 (battu au premier tour par Mario Ančić). Roger Federer est le troisième joueur de l'histoire, après William Renshaw et Björn Borg, à gagner cinq fois de suite le simple messieurs. Son adversaire ultime est l'Espagnol Rafael Nadal, déjà finaliste l'année précédente, victorieux de Roger Federer un mois plus tôt en finale de Roland-Garros.

Du côté du simple dames, on attendait beaucoup de la Française Amélie Mauresmo qui défendait son titre acquis l'année passée. Elle est éliminée en huitième de finale. On peut noter néanmoins une grande surprise dans le tournoi avec Marion Bartoli qui perd en finale face à Venus Williams après avoir éliminé la numéro un mondiale Justine Henin en demi-finale. C'est la quatrième fois que Venus Williams remporte le tournoi féminin.

 Dans le huitième de finale simple dames opposant Serena Williams à Daniela Hantuchová, l'Américaine réussit l'exploit de battre son adversaire après s'être blessée au mollet dans le .

 De toute l'histoire de Wimbledon, Venus Williams est la joueuse la moins bien classée à remporter le tournoi.

 Les Français Arnaud Clément et Michaël Llodra gagnent le double messieurs face aux 2 Américains qui défendaient leur titre. À noter que la dernière victoire française en double sur le gazon de Wimbledon remontait à 1933 avec Borotra et Brugnon.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2007
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2007
Tennis en juin 2007
Tennis en juillet 2007